Ґрані (Grani або Greyfell) — чарівний кінь з германо-скандинавської міфології, який належав легендарному герою Сіґурдові. Згідно з міфами, Ґрані є нащадком Слейпніра, жеребця Одіна, а Сіґурд отримує його від таємничого старця, який насправді є самим Одіном.

Зображення Ґрані зустрічається на так званих «каменях Сіґурда» — археологічних пам'ятках, віднайдених у південно-східній Швеції, що зображають легенду про Сіґурда, який вбиває дракона. Поширений у норвезькій іконографії мотив коня, який несе скарб, вірогідно, пов'язаним з цим міфом: Ґрані несе скарби дракона Фафніра, вбитого Сіґурдом.

Ґрані згадується в низці середньовічних творів («Пісня про Нібелунгів», «Старша Едда», «Молодша Едда» Сноррі Стурлусона тощо), а також у «Персні нібелунґа» Ваґнера та низці творів сучасного фентезі.

Бібліографія 
 
 Morris, William (Trans.) and [Magnússon, Eiríkr (Trans.) (2008). The Story of the Volsungs. Forgotten Books. ISBN 1-60506-469-6.
 *

Міфічні коні
Германо-скандинавська міфологія
Пісня про Нібелунгів
Відомі коні